Кирліг () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Попрікань.
 Кирліг () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Дулчешть.